Pustervik kan syfta på:

 Pustervik – en stadsdel i Göteborg
 Pusterviksteatern – en tidigare teater i stadsdelen Pustervik
 Pustervik (konsertlokal) (tidigare Pusterviksbaren) – en musik- och evenemangsscen med bar och restaurang i Pusterviksteaterns tidigare lokaler

Se även 
 Pustervig